Професіональна футбольна група А 1997–98 — 74-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вперше здобув Литекс.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левскі (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як володар Кубка Болгарії 1997—1998.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1997–1998
Болгарія
Болгарія
1997 у болгарському спорті
1998 у болгарському спорті